Зимовники — селище, районний центр Ростовської області
 Зимовники — станція Північно-Кавказької залізниці в селищі Зимовники.

Див. також 
 Зимівники — село в Україні, Луганська область, Довжанський район